Сенькино — название населённых пунктов в России:

 Сенькино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Сенькино — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Сенькино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Сенькино — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Сенькино — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Сенькино — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Сенькино —  деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Сенькино — село в Шенталинском районе Самарской области.
 Сенькино — деревня в Шигонском районе Самарской области.
 Сенькино — деревня в Парабельском районе Томской области.

См. также 
 Сенькино-Секерино